Natalia Sokolova puede referirse a:

Natalia Sokolova (modelo), modelo rusa.
Natalia Sokolova (yudoca), yudoca rusa.